Het ATP-toernooi van Rome 1990 (met de officiële naam Peugeot Italian Open) werd gespeeld van 14 tot en met 20 mei 1990. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome